Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1988/89 war die 44. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam keine Mannschaft aus der Oberliga Nord in die Verbandsliga, lediglich die drei Aufsteiger HEBC Hamburg (Wiederaufstieg nach 18 Jahren), TuRa Harksheide (Rückkehr nach 13 Jahren) und Ahrensburger TSV (Wiederaufstieg nach 26 Jahren).

Sieger wurde die Amateurmannschaft des Hamburger SV. Zusammen mit dem Zweitplatzierten FC Süderelbe nahm er an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord teil. Der HSV gewann seine Gruppe und stieg auf, während der FC Süderelbe seine Gruppe auf dem dritten Platz abschloss und den Aufstieg verpasste.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der Ahrensburger TSV musste die Verbandsliga nach einer Saison wieder verlassen, der Glashütter SV nach zwei Spielzeiten und der Barsbütteler SV nach drei Jahren.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1988/89 im deutschen Fußball-Archiv

1988
Fußballsaison 1988/89